Léon Devos ist der Name folgender Personen:

* Léon Devos (Radsportler) (1896–1963), belgischer Radrennfahrer
 Léon Devos (Maler) (1897–1974), belgischer Maler